Noba bezeichnet:
 Nobaden, antiker Volksstamm in Nubien (heute Sudan)
 Noba, antiker Volksstamm in Nubien, die in antiken Quellen südlich der Nobaden angesiedelt werden, evtl. jedoch identisch sind
 Nuba, Sammelbezeichnung verschiedener Ethnien im Sudan
 Noba, antike Stadt im heutigen Algerien
 Titularbistum Noba, von dieser Stadt abgeleitetes Titularbistum